Hohe Ley ist Name oder Namensbestandteil von:

 Hohe Ley, Oberlauf der Kalflack (Leybach) bis Appeldorn/Kehrum (Kalkar), Kreise Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Hohe Ley (Steinsberg), Felsen/Aussichtspunkt, bei Steinsberg (Rheinland-Pfalz), Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Hohe Ley (Finnentrop), Naturschutzgebiet mit gleichnamigem Felsen (346 m) bei Heggen (Finnentrop), Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Hohe Ley, Wesendonker Abzugsgraben, Urselmanns Ley, Tacke Ley, Naturschutzgebiet bei Sonsbeck, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen